Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach (officieel Delray Beach International Tennis Championships) van 2003 vond plaats van 3 tot en met 9 maart 2003 in de Amerikaanse stad Delray Beach. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Delray Beach Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Delray Beach
Delray Beach